

Sigle 

ISU est un sigle qui peut faire référence à :
 International Skating Union (en français, Fédération internationale de patinage sur glace) ;
 International Space University, une école d'ingénieurs spatiaux à Strasbourg, en France ;
 Interlocuteur social unique, un organisme chargé du recouvrement de certaines cotisations sociales en France ;
 Idaho State University, à Pocatello, Idaho ; 
 Iowa State University, à Ames, Iowa ;
 Indiana State University, à Terre Haute, Indiana ;
 Illinois State University (en français, Université d'État de l'Illinois) ;

Toponymes 

 Isu, une zone de gouvernement local au Nigéria, dans l'État d'Imo ;
 Isu, un village du Cameroun, rattaché à la commune de Kombo-Itindi.

Autres 
isu peut désigner ;
 Isu, une langue des Grassfields du Cameroun.

Isu peut désigner ;
 Isu, une station du métro de Séoul.